

Geografia

Austria 
 Weissenbach an der Triesting – gmina targowa w kraju związkowym Dolna Austria, w powiecie Baden

Szwajcaria 
 Weissenbach – miejscowość

Osoby 
 Antoine Weissenbach – szwajcarski polityk
 Jean Weissenbach – francuski genetyk
 Jerzy Karol von Weissenbach – litewski łowczy

Zobacz też 
 Weißenbach